Братолюбов:
 Братолюбов, Георгий Александрович — русский-советский авиатор.
 Иоанн (Братолюбов) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ульяновский и Мелекесский.
 Братолюбов, Сергей Карпович (1899—1975) — советский киновед, историк кино, организатор кинопроизводства.
 Братолюбов, Юрий Моисеевич (1931—2009) — советский и американский тромбонист, руководитель джазового ансамбля.